Aero the Acro-Bat és un videojoc de Sunsoft publicat originàriament a l'Amèrica del Nord per a Sega Genesis i, més tard, per a la Sega Mega Drive europea, les Super Nintendo i Game Boy Advance. Fou creat per David Siller (creador també de Maximo: Ghosts to Glory) i desenvolupat per la desapareguda Iguana Entertainment.

Parcel·la 
Inspirat en part per les "mascotes amb actitud", tendència que és comuna arran de la presentació de Sonic the Hedgehog, que va presentar una ratapinyada roja anomenada Aero, que treballa i viu en un circ. Ha de defensar el circ d'un ex-pallasso del mal dit Edgar Ektor, que treballava en el mateix circ i el vol tancar per a sempre. Aero també ha de tractar amb el company Zero the Kamikaze Squirrel.

Jugabilitat 
Els nivells es reprodueixen en 2D típic platforming, però a fi de liquidar els nivells, el jugador ha de complir amb certes tasques de manera que l'eixida de l'ordit pot ser revelat. Aqueixes tasques inclouen passar per la pedra, el pas en les plataformes fins que desapareixen, muntar muntanyes russes, etc Hi ha 4 mons amb 5 nivells en cadascun, i els nivells són grans, molts d'ells contenen maldestrament col·locar-se espigues que maten a l'instant.

Aero pot atacar enemics disparant estrelles limitades o fent un simulacre d'atac aeri en diagonal al seu objectiu (quan està en l'aire).

Durant l'època de 16-bit, Aero tenia una part justa de la fama. SunSoft utilitzat com una mascota en la consola de 16 bits dies. Després de la caiguda de 16-bit, va desaparèixer i va ser oblidat fins a 2002, quan Metro 3D va decidir port d'aquest joc per la Game Boy Advance, amb una bateria de back-up (que mancava de les versions originals).

Seqüela 

La segona part d'Aero the Acro-Bat millora el joc. Aero va derrotar el malvat Edgar Ektor en el joc original i tots li creien mort. No obstant això, Ektor no va morir, aprofitant per a venjar-se d'Aero realitzant el pla B al costat de Zero, l'esquirol, però Aero ha d'assabentar-se que Ektor està viu.

Enllaços externs 
 Aero the Acro-Bat en MobyGames.

Videojocs del 1993
Videojocs per a Mega Drive
Videojocs de plataformes
Videojocs per a Game Boy Advance
Videojocs per a Super Nintendo